Бесовка — название населённых пунктов:

Россия 
 Бесовка — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.

Украина 
 Бесовка — до 1966 года название села Квитневое в Белогорском районе Хмельницкой области.

См. также 
 Новая Бесовка
 Старая Бесовка
 Бесовочка